Борис Карлов може да се отнася за:

 Борис Карлов (1924 – 1964) – виртуозен български акордеонист;
 Борис Карлоф (псевдоним на Уилям Хенри Прат); (1887 – 1969) ­— британски киноактьор (Франкенщайн).